Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2006 – czwarte mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w dwóch hierarchicznie ułożonych dywizjach we francuskim mieście Limoges w dniach 26–27 maja 2006 roku.

Mistrzyniami Europy zwyciężając w turnieju Dywizji A zostały Walijki.

Uczestnicy 
Obsada turniejów była kilkukrotnie modyfikowana, ostatecznie wykrystalizowały się dwie dywizje liczące 16 i 10 zespołów.

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl + Shield

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2006 w rugby union
2006 we Francji